Kujangsari (Bandung Kidul), een bestuurslaag in Indonesië
Kujangsari (Cibeber), een bestuurslaag in Indonesië
Kujangsari (Langensari), een bestuurslaag in Indonesië